La valanga – film di Francesco Bertolini del 1919
La valanga (The Avalanche) – film di George Fitzmaurice del 1919
La valanga (Die Lawine) – film di Michael Kertesz del 1923
La valanga (Eternal Love) – film di Ernst Lubitsch del 1929